

Альменево — село, Вурнарський район, Чувашія
 Альменево — присілок, Козловський район, Чувашія